Casso ist die Bezeichnung für
 den Ort Casso, siehe Gemeinde Erto e Casso in der Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Italien
 die Person Anthony Casso (1942–2020), ein Angehöriger der amerikanischen Cosa Nostra